Ypersele ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (* 1957), belgischer Klimatologe
 Maximilien-Henri van Ypersele de Strihou (1870–1941), belgischer Botschafter